Replika (együttes) – debreceni rockzenekar
 Replika (fogalom) – csattanós válasz, visszavágás VAGY másolat, másodpéldány
 Replika (folyóirat) – a rendszerváltás éveiben alapított tudományos folyóirat